Женская национальная сборная Кубы по софтболу — представляет Кубу на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Кубы ().

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты

Панамериканские игры

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Кубы по софтболу

Ссылки 
  (Национальный институт спорта, физического воспитания и отдыха Республики Куба, INDER, эквивалент Министерства спорта Кубы)
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Куба
Софтбол на Кубе
Софтбол женская